Lawton puede referirse a:

Lugares
 Lawton (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Ramsey, estado estadounidense de Dakota del Norte.
Municipio de Lawton (Dakota del Norte), municipio ubicado en el condado de Ramsey en el estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Lawton (Iowa), ciudad en el condado de Woodbury, estado estadounidense de Iowa.
 Lawton (Míchigan), villa en el condado de Van Buren, estado estadounidense de Míchigan.
 Lawton (Oklahoma), ciudad en el condado de Comanche, estado estadounidense de Oklahoma.
 Área metropolitana de Lawton, que rodea a Lawton, Oklahoma.

Personas
Frank Lawton, actor británico.
Tommy Lawton, futbolista y entrenador inglés.

Otros usos
Lawton-Fort Sill Cavalry, equipo de baloncesto estadounidense.